Министерство просвещения — орган исполнительной власти (министерство) в некоторых государствах мира в различные периоды времени:

Приднестровская Молдавская Республика 
 Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики (с 2000) — является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим государственную политику в сфере народного образования, науки, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью.

Россия 
 Министерство народного просвещения Российской империи (МНП; 1802—1817; 1824—1917)
 Министерство духовных дел и народного просвещения Российской империи (1817—1824)
 Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос; 1917—1946)
 Министерство просвещения РСФСР (1946—1988)
 Министерство просвещения Российской Федерации (с 2018)

Союз ССР 
 Министерство просвещения СССР (1966—1988)

Германия 
 Имперское министерство народного просвещения и пропаганды (1933—1945) — государственное учреждение Третьего рейха.